Materialismus bezeichnet:

 den ontologischen Materialismus
 den historischen Materialismus, siehe Historischer Materialismus
 den dialektischen oder ökonomischen Materialismus, siehe Dialektischer Materialismus
 umgangssprachlich eine Ausrichtung auf materiellen Besitz und Wohlstand, siehe Konsumismus